Postsparkasse bezeichnet:
 Postsparkassenamt, ein für die Führung der Konten der ausgegebenen Postsparbücher zuständiges Unternehmen der ehemaligen Deutschen Bundespost
 Österreichische Postsparkasse (P.S.K.), ein Vorläuferunternehmen der Bawag P.S.K.
 Postsparkasse (Budapest), ein Bankgebäude in Budapest
 Wiener Postsparkasse, ein Jugendstilgebäude und bis 2017 Sitz der Zentrale der Bawag P.S.K.

Siehe auch:
 Postbank (Begriffsklärung)
 Deutsche Post (DDR) #Geldverkehr
 Postsparkassenskandal der Österreichischen Postsparkasse (1926)